Molve može značiti:

 Molve - općina u Koprivničko-križevačkoj županiji
 Molve Grede - naseljeno mjesto u Općini Molve